Minnesota kan syfta på:

 Minnesota – en amerikansk delstat 1858–
 Minnesotaterritoriet – ett tidigare organiserat territorium i USA 1849–1858
 Minnesotafloden – en biflod till Mississippifloden
 Minnesota State Colleges and Universities system – ett utbildningssystem som förfogar över sju offentliga universitet och 30 offentliga college i den amerikanska delstaten Minnesota
 University of Minnesota  – ett amerikanskt universitet
 Minnesotamodellen – en psykosocial behandlingsform

Sport
 Minnesota Wild – en ishockeyklubb
 Minnesota Vikings – en amerikansk fotbollsklubb
 Minnesota Timberwolves – en basketklubb
 Minnesota Lynx – en basketklubb
 Minnesota North Stars – en ishockeyklubb
 Minnesota Twins – en basebollklubb
 Minnesota Fighting Saints – en ishockeyklubb
 Minnesota Fighting Saints (1976-1977) – en ishockeyklubb som existerade ett kort tag efter den ursprungliga klubben med samma namn
 Minnesota United FC – ett amerikanskt professionellt fotbollslag från Minnesota 2017–

Se även
 USS Minnesota  – flera olika fartyg